Balga peut désigner :
Balga, commune rurale située au Burkina Faso.
Balga, localité située dans l'oblast de Kaliningrad en Russie.